Amp Futbol Cup to międzynarodowy turniej ampfutbolowy organizowany od 2012 roku w Polsce. W rozgrywkach udział biorą przede wszystkim reprezentacje europejskie, w 2017 roku wystąpił też zespół z Azji (Japonia), a w 2022 - z Afryki (Tanzania i Maroko).

Najbardziej utytułowaną reprezentacją jest Anglia, która tryumfowała czterokrotnie. W 2022 roku osiągnięcie to wyrównała reprezentacja Polski, która jako gospodarz brała udział we wszystkich dotychczasowych edycjach turnieju, zawsze kończąc zmagania na podium.

Turniej zwykle odbywa się w pierwszej połowie września i jest uzależniony od rozgrywek ligowych oraz imprez reprezentacyjnych (MŚ 2014, ME 2017 czy MŚ 2018), będąc dla uczestników jednym z ostatnich sprawdzianów przed ich startem.

W latach 2015-2016 rozgrywano również inny turniej reprezentacji: Podhale Amp Futbol Cup.

Miejsce rozgrywek

Edycje

Bilans reprezentacji 

Legenda
    – 1. miejsce
    – 2. miejsce
    – 3. miejsce
× – reprezentacja nie brała udziału

Tabela wszech czasów

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu